Эквадорский референдум по офшорным зонам прошёл 19 февраля 2017 года одновременно с 1-м туром всеобщих выборов. Он касался запрещения для политиков и государственных служащих иметь банковские счета и компании в т. н. «налоговых убежищах» (офшорах)

Предложение было одобрено большинством (5 миллионов) избирателей. Таким образом, политики и госслужащие в течение одного года должны перевести свои активы из офшоров В противном случае они потеряют свои посты и должности.

Вопрос 
 На референдум был вынесен следующий вопрос::

«¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?» 

«Согласны ли Вы, что для занимающих избираемые должности или для государственных служащих должен быть запрет на владение активами или капиталами любой природы в офшорных зонах?»

Классификация налоговых убежищ 
Налоговое ведомство Эквадора перед проведением референдума опубликовало резолюцию, определяющую критерии, по которым офшорные территории делились на две категории: предпочтительные налоговые режимы и низкие налоговые режимы. Предпочтительный налоговый режим — зона с эффективным налогом меньше, чем 60 % от корпоративного налога на прибыль (CIT) в Эквадоре, составляющим 13,2 %. Низкий налоговый режим — зона с эффективным налогом меньше, чем 60 % от 13,2%-го CIT в Эквадоре и отсутствием существенной экономической активности. На момент референдума был опубликован список офшорных территорий, в который вошли 28 зон в обеих Америках, 19 зон в Океании, 16 — в Европе, 13 — в Азии, 9 — в Африке и 2 — на прочих островных территориях.

Кампания 
Уходящий президент Рафаэль Корреа подчеркнул, что поддерживает предложение, выдвинутое на референдум, заявляя ранее, что офшорные зоны являются одной из главных проблем демократии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Референдумы 2017 года
2017 год в Эквадоре
Референдумы в Эквадоре
Налогообложение